Andebol
Associação Atlética de Águas Santas — clube de andebol da freguesia de Águas Santas

Portugal
Águas Santas (Maia) — freguesia no concelho da Maia
Águas Santas (Póvoa de Lanhoso) — antiga freguesia do concelho da Póvoa de Lanhoso
Águas Santas e Moure — freguesia no concelho de Póvoa de Lanhoso

Desambiguações de topônimos